Мария Юрьевна Вебер (род. 5 мая 1987, Мытищи, Московская область, СССР), более известная как Маша Вебер — российская певица и актриса. Солистка поп-группы «Тутси». С 2016 года — сольная исполнительница.

Биография 
Родилась 5 мая 1987 года в Мытищах, Московская область. Мать- немка, отец - русский. В 2002 году окончила с отличием музыкальную школу по классу фортепиано.

Образование 

В 2015 году окончила актёрский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС, курс В. А. Андреева. После окончания института играла в различных театральных постановках главной сцены ГИТИСа.

Творчество 

В 2003 году стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звёзд-3». 

С 2004 по 2014 год была солисткой группы «Тутси».

В 2016 года начинает свою сольную карьеру: она выпустила сингл «Ты лучше», записала клип на композицию и выступила на концерте «Золотой граммофон». В октябре 2017 года Маша выпустила в свет новый клип на композицию «Он».

В мае 2019 она выступила на концерте премии RU.TV с песней «Люблю как умею», которую исполнила в паре с Леонидом Руденко. С этой песней музыканты участвовали в номинации «Мегамикс». Вместе с Михаилом Шуфутинским Маша Вебер записала клип на хит «Повторяй за мной». Их совместная песня выиграла музыкальную премию «Шансон года». Ранее с Денисом Клявером представила песню «Дождем».

В ноябре 2019 года вместе с Ириной Отман, Лесей Ярославской и Натальей Ростовой снова собрались в составе группы «Тутси».

В июне 2020 года выпускает сингл «На ветру» и клип на эту композицию. Автором песни является Максим Фадеев.

Фильмография 

2015  — сериал «Гадалка», режиссер Константин Бераков — роль 2-го плана — (телеканал «ТВ-3»);

2015 — сериал «Слепая», режиссер Алина Поличук — роль 2-го плана —  (телеканал «ТВ-3»);

2015 — сериал «След», режиссер Юрий Харнас — Лера – журналист издательства (главная роль) — (телеканал «Пятый канал»);

2019 — фильм (комедия/драма) «Я не такой, я не такая», режиссер Руслан Паушу — уличная певица (роль 2-го плана) / исполнительница саундтрека к фильму.

Дискография

В составе группы «Тутси» 

«Самый-самый» (2005)
«Капучино» (2007)

Синглы 

2016 — «Ты лучше»
2016 — «Знаки и огни»
2017 — «Он» 
2018 — «Фанта-кола»
2018 — «До мурашек»
2019 — «Повторяй за мной» (дуэт с Михаилом Шуфутинским)
2019 — «Дождем» (дуэт с Денисом Клявер)
2019 — «Люблю как умею» (feat. Леонид Руденко)
2019 — «И любовь» (feat. Влад Топалов) из к/ф «Я не такая, я не такой»
2019 — «Потом»
2020 — «Моя любовь»
2020 — «На ветру»
2020 — «Знаки и огни»
2021 — «Просто дождь» (feat. Иракли)
2021 — «По барам»
2021 — «Я буду любить тебя»
2021 — «Downtown»
2022 — «Нон-стоп»

Видеография

В составе группы «Тутси» 

«Самый-самый» (2004)
«Я люблю его» (2005)
«Горький шоколад» (feat.КГБ) (2005)
«Сама по себе» (2006)
«Сто свечей» (2006)
«Чашка капучино» (2007)
Пропади все пропадом (2022)

Сольно 

«Ты лучше» (2016)
«Он» (2017)
«Фанта-кола» (2018)
«Повторяй за мной» (2019)
«На ветру» (2020)
«По барам» (2021)
«Я буду любить тебя» (2021)
«На ветру» (2020)

Награды

Санкции 
7 января 2023 года, из-за вторжения России на Украину, внесена в санкционный список Украины, предполагается блокировка активов на территории страны, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
Поп-вокалисты России
Тутси (группа)
Фабрика звёзд (Россия)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине